Die Liste der Statthalter von Mauretania Tingitana enthält die bekannten Statthalter (Procurator Augusti bzw. Praeses) der römischen Provinz Mauretania Tingitana. Die Liste ist nicht vollständig.

Literatur 
 John E. H. Spaul: Governors of Tingitana, In: Antiquités africaines 30, 1994, S. 235–260, hier S. 236–254 (Online).

Mauretania Tingitana
!